El término Oktiábrskaya puede referirse a:

Personajes 

 Mariya Oktiábrskaya (1905-1944), Heroína de la Unión Soviética.

Localidades

Oktiábrskaya (Karelia), localidad del raión de Pudozh, en la república de Carelia.
Oktiábrskaya (Beloréchensk, Krasnodar), localidad del raión de Beloréchensk, en el krai de Krasnodar.
Oktiábrskaya (Krylovskaya, Krasnodar), localidad del raión de Krylovskaya, en el krai de Krasnodar.